Tomberg ist der Name einer Erhebung:
 Tomberg (Wormersdorf) (), in der Eifel bei Wormersdorf (Rheinbach), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen; mit der Ruine Tomburg

Tomberg ist der Ortsname von:
 Tomberg (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandberg, Steiermark
 Tomberg (Kastelbell-Tschars), Ortsteil von Kastelbell-Tschars, Südtirol

Tomberg ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Tomberg (* 1932), deutscher Philosoph
 Markus Tomberg (* 1968), deutscher katholischer Theologe
 Valentin Tomberg (1900–1973), Rechtswissenschaftler und Mystiker